Ferdinand Pelikán ist der Name von

* Ferdinand Pelikán (Journalist) (1814–1864), slowakischer Journalist
 Ferdinand Pelikán (Philosoph) (1885–1952), tschechischer Philosoph